Oksanen ist der Familienname folgender Personen:

 Eevamari Oksanen (* 1982), finnische Biathletin
 Eino Oksanen (1931–2022), finnischer Langstreckenläufer
 Jannika Oksanen (* 1993), finnische Tischtennisspielerin
 Lasse Oksanen (* 1942), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Sofi Oksanen (* 1977), finnisch-estnische Schriftstellerin